Диоскорея многокистевая () или китайский ямс (), — вид цветкового растения семейства . Его иногда называют китайским картофелем или корейским именем ма.

Это многолетняя вьющаяся лиана, родом из Восточной Азии. Съедобные клубни выращивают в основном в Азии и иногда используют в альтернативной медицине. Этот вид ямса уникален тем, что его клубни можно есть сырыми.

Ареал 
Произрастает по всей Восточной Азии. Считается, что оно было завезено в Японию в 17 веке или ранее. Завезенное в Соединенные Штаты еще в 19 веке для кулинарных и культурных целей, оно теперь считается инвазивным видом. Растение было завезено в Европу в 19 веке во время , выращивание которого продолжается и по сей день для азиатского продовольственного рынка .

Таксономия 
Ботанические названия Dioscorea opposita и  постоянно неправильно применялись к китайскому ямсу.

Название D. opposita в настоящее время является общепринятым синонимом D. oppositifolia. Ботанические работы, указывающие на ошибку, могут перечислять, например, Dioscorea opposita auct. как синоним D. polystachya. Кроме того, ни D. oppositifolia, ни предыдущий D. opposita не были обнаружены произрастающими в Северной Америке и не имеют исторического ареала в Китае или Восточной Азии. Эта группа произрастает только на субконтиненте Индии, и ее не следует путать с Dioscorea polystachya.

Описание 

Лозы Dioscorea polystachya обычно вырастают до 3–5 метров в длину, но могут быть и длиннее. Они обвиваются по часовой стрелке. Листья до 11 сантиметров в длину и ширину. Они лопастные у основания, а более крупные могут иметь лопастные края. Расположение является переменным; они могут располагаться попеременно или противоположно или иметь обороты. В пазухах листьев появляются бородавчатые округлые клубеньки длиной до 2 сантиметров. Их иногда неофициально называют «ягодами батата» или «ямберри».

Новые растения прорастают из клубеньков или их частей.

Цветы китайского ямса пахнут корицей.

Растение производит один или несколько веретенообразных или цилиндрических клубней. Самый крупный может весить 10 фунтов и расти под землей на один метр. Dioscorea polystachya более устойчива к морозу и более прохладному климату, чем другие виды ямса, что связано с ее успешной интродукцией и укоренением на многих континентах.

Общеупотребительные названия 
На китайском языке это известно как ,  или huáishānyào (怀山药;懷山藥or淮山药;淮山藥; 'горная медицина из Хуая', то есть Хуай Цин Фу (怀庆俯;懷慶俯) регион). Изредка его также называют сёйо (薯蓣;薯 蕷). Луковицы батата называются шэньяо доу (山 药山药豆;山 藥 豆; «бобы батата» ) или шэньяо дан (山药蛋;山 藥 ).

В Японии признаны три группы этого вида в культуре. Обычный длинный цилиндрический тип известен как   .   имеет плоскую palmate форму, а   имеет круглую или globular форму. Термин   используется, в частности, в регионе Канто для обозначения ичоимо на рынке, но это сбивает с толку, поскольку традиционно яматоимо также относится к цукунэмо, особенно если они произведены в провинции Ямато (ныне префектура Нара). Сорта этого вида (такие как yamatoimo) иногда называют «японским горным ямсом»,  хотя этот термин следует зарезервировать для местной Dioscorea japonica. 

В Корее это называется ма (), сану (), соё (서여; 薯蕷), или саньяк (산약; 山藥).

На Шри-Ланке на сингальском языке это называется вал ала (). Иногда его называют корейским ямсом.

Во Вьетнаме ямс называют củ mài или khoai mài. Когда этот батат обрабатывается, чтобы стать лекарством, батат называют хоай сон или тогии .

В Илокано на севере Филиппин его называют туге.

В странах Латинской Америки оно известно как «белое имя» или white ñame.

В Манипури его называют «Ха».

В альтернативной медицине 
Утверждается, что кремы и пищевые добавки, изготовленные из родственной Dioscorea villosa, содержат человеческие гормоны и рекламируются как лекарство для различных целей, включая профилактику рака и лечение болезни Крона и коклюша . Однако, по данным Американского онкологического общества, эти утверждения ложны, и нет никаких доказательств того, что эти вещества безопасны или эффективны.  Хуайшань также использовался в традиционной китайской медицине.

Как инвазивный вид 
Dioscorea polystachya была завезена в Соединенные Штаты в 1800-х годах, когда ее выращивали как декоративную или продовольственную культуру. Он и другие интродуцированные виды ямса теперь растут там в диком виде. Это проблематично в национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс, где его ареал «быстро расширяется», особенно в долину Теннесси, где обитают различные местные, гибридные и / или инвазивные неместные варианты ипомеи и вьюнка, а также инвазивные кудзу и повилика. все становятся проблематичными и внешне похожи на быстро движущиеся и часто неправильно обращающиеся клубни.

Поскольку китайский ямс и воздушный картофель продолжают уничтожать целые полосы садов и дворов, хотя еще не классифицируются как инвазивные в этих районах, жители, желающие съесть клубни, высаживают свои лозы на незащищенных землях, в то время как жители, желающие убрать, срезают верхушки лоз на земле. выровняйте и компостируйте их или превратите в мульчу в течение многих лет, прежде чем осознать, что это только усугубляет их проблему, и что никакие гербициды на рынке, рекомендованные государством или иным образом не делают приличную работу по избавлению сада или двора от этой неприятности. Новейшее решение из Флориды для жителей Флориды и близлежащих штатов, которым нанесен ущерб их имуществу и которые хотят избавиться от этих вредителей растений, — это запросить бесплатные воздушные картофельные жуки. Однако жуки продолжают ускользать от жителей Теннесси из-за различных постановлений правительства и отсутствия других.  Это наиболее распространено во влажных типах местообитаний. Он более устойчив к морозам, чем другие виды ямса, и может встречаться в умеренном климате даже на севере, вплоть до Нью-Йорка.

Использование 

Клубни D. polystachya можно есть сырыми (натертыми или нашинкованным), в то время как большинство других видов ямса перед употреблением необходимо готовить (из-за вредных веществ в сыром виде). 

Сначала необходимо снять кожицу путем снятия кожуры (или соскоблив ее щеткой с жесткой щетиной). Это может вызвать легкое раздражение кожи рук, поэтому рекомендуется носить латексную перчатку, но если появляется зуд, можно применить лимонный сок или уксус.  

Очищенные целые клубни ненадолго замачивают в растворе уксуса и воды, чтобы нейтрализовать раздражающие кристаллы оксалата, обнаруженные в их кожуре,  и предотвратить обесцвечивание.  Сырой овощ крахмалистый и мягкий, слизистый при нарезке или терке, и его можно есть в чистом виде в качестве гарнира или добавлять в лапшу и т. д.

Японская кухня 

В японской кухне как сорта китайского ямса, так и японский ямс (часто выращенный в дикой природе) взаимозаменяемы в блюдах. Разница в том, что нагаймо более водянистый, а родной японский ямс более вязкий. 

 представляет собой слизистое пюре, приготовленное путем натирания сортов китайского ямса (нагаймо, ичоимо, цукунеймо ) или местного японского ямса. Классическая японская кулинарная техника состоит в том, чтобы натереть батат, растирая его о шероховатую рифленую поверхность сурибати, которая представляет собой глиняную ступку. Или батат сначала грубо натирают на терке оросигане, а затем превращают в более гладкую пасту в сурибати с помощью деревянного пестика.

Тороро смешивают с другими ингредиентами, которые обычно включают бульон цую (соевый соус и даси), иногда васаби или зеленый лук, и едят с рисом или  (приготовленная на пару смесь риса и ячменя).   

Тороро, политое сырым тунцом (магуро), нарезанным кубиками, называется ямакакэ, и его едят с соевым соусом и васаби. 

Тороро также можно полить лапшой, чтобы приготовить тороро удон / соба. Лапша с тертым бататом также называется ямакакэ . 

Тертый батат также используется в качестве связующего вещества в тесте для окономияки. 

Иногда тертый батат используется в качестве добавки для изготовления оболочки кондитерских изделий мандзю, и в этом случае продукт называется . Ямс также используется для приготовления местного кондитерского изделия под названием карукан, фирменного блюда региона Кюсю.

Китайская кухня 
Китайский ямс по-китайски называется шаньяо (山药;山藥), и клубень употребляют в сыром виде, готовят на пару или жарят во фритюре. Его добавляют в пикантные супы или можно подсластить ягодным соусом.

Корейская кухня 
В корейской кухне есть два основных типа китайского ямса: прямой, трубчатый вариант называется джангма (      ), а данма (      ) относится к варианту, при котором вырастают более короткие, похожие на грозди трубки.  Оба используются в кулинарии, и клубни готовятся различными способами. Чаще всего их употребляют в сыром виде после того, как очищенные корни смешивают с водой, молоком или йогуртом (иногда с добавлением меда) для приготовления питательного напитка, известного как маджеуп (  ) или «мой сок» ( 마주  ). В качестве альтернативы очищенные клубни нарезают на кусочки и подают - в сыром виде, после приготовления, на пару или жареного, вместе с приправами для соусов.

Выращивание китайского ямса 
Цикл выращивания китайского ямса длится примерно один год, и его следует сажать между зимой и весной. Традиционные методы его выращивания: использование более мелких клубней, срезка более крупных клубней или черенкование ветвей. Первые два метода могут производить 20 см (7,8 в) длинные клубни и выше. Последний дает более мелкие клубни (10 см или 4 в), которые обычно пересаживают на следующий год.

Между 7 и 9 месяцами пересадки клубней китайского ямса их листья начинают сохнуть (частый факт для растений, выращивающих клубни), что указывает на то, что клубни готовы к сбору урожая. В домашних садах обычно собирают только то, что будет потребляться, а остальное оставляют в горшке во влажной почве.

См. также 

 Ямс
 Диоскорея супротивнолистная
 Dioscorea villosa
 Диосгенин
 Тремелла веретеноносая

Примечания

Внешние ссылки 

 Walck, J. L., et al. (2010). Understanding the germination of bulbils from an ecological perspective: a case study on Chinese yam (Dioscorea polystachya). Ann Bot 106 (6): 945–955.
 Plants for a Future. Dioscorea batatas
 Go Botany, New England Wildflower Society
 Center for Invasive Species and Ecosystem Health, Chinese yam Dioscorea polystachya Turcz.

Пищевые растения
Тропическое сельское хозяйство
Флора Китая
Флора Восточной Азии
Корнеплоды
Страницы с непроверенными переводами